Evelyn est un prénom mixte dans la culture anglo-saxonne, c'est aussi un patronyme.

Nom de personne 
Evelyn est un prénom notamment porté par :
Evelyn Anthony, romancière britannique ;
Evelyn Ashford, athlète américaine ;
Evelyn Baring, gouverneur du Kenya britannique pendant la révolte des Mau Mau (de 1952 à 1959) ;
Evelyn Colyer, joueuse de tennis britannique des années 1920 ;
Evelyn Waugh, romancier britannique.

John Evelyn (1620-1706), écrivain et essayiste anglais ;
Judith Evelyn (1909-1967), actrice américaine.

Evelyn, chanteuse suisse ;
Evelyn Evelyn, duo musical formé par Amanda Palmer et Jason Webley.

Toponyme 

le lac Evelyn, un lac de Californie.

Musique 

Evelyn, titre d'un EP du groupe The Mess Hall ;
Evelyn, chanson du groupe danois Volbeat.

Cinéma 

Evelyn, film de Bruce Beresford sorti en 2002, avec Pierce Brosnan ;
Evelyn, film d'Isabel de Ocampo sorti en 2012.

Astronomie 
(503) Evelyn, astéroïde

Voir aussi 
Évelyne
Prénom épicène
Prénom féminin
Prénom anglais